Baroneci Curzon of Kedleston
 1641–1686: John Curzon, 1. baronet
 1686–1719: Nathaniel Curzon, 2. baronet
 1719–1727: John Curzon, 3. baronet
 1727–1758: Nathaniel Curzon, 4. baronet
 1758–1804: Nathaniel Curzon, 5. baronet

Baronowie Scarsdale 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)
 1761–1804: Nathaniel Curzon, 1. baron Scarsdale
 1804–1837: Nathaniel Curzon, 2. baron Scarsdale
 1837–1856: Nathaniel Curzon, 3. baron Scarsdale
 1856–1916: Alfred Nathaniel Curzon, 4. baron Scarsdale
 1916–1925: George Nathaniel Curzon, 5. baron Scarsdale, kreowany baronem Curzon of Kedleston w 1898, hrabią Curzon of Kedleston, wicehrabią Scarsdale i baronem Ravensdale w 1911, hrabią Kedleston i markizem Curzon of Kedleston w 1921

Wicehrabiowie Scarsdale 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1911–1925: George Curzon, 1. markiz Curzon of Kedleston
 1925–1977: Richard Nathaniel Curzon, 2. wicehrabia Scarsdale
 1977–2000: Francis John Nathaniel Curzon, 3. wicehrabia Scarsdale
 od 2000: Peter Ghislain Nathaniel Curzon, 4. wicehrabia Scarsdale

Scarsdale, Wicehrabia